Пути́лин — русская фамилия.

Известные носители 
 Путилин, Василий Сергеевич (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Путилин, Владислав Николаевич (род. 1947) — российский государственный деятель.
 Путилин, Гавриил Григорьевич (1908—1970) — советский футболист.
 Путилин, Иван Дмитриевич (1830—1893) — глава петербургской сыскной полиции.
 Путилин, Кузьма Фёдорович (1923—1970) — полный кавалер ордена Славы.
 Путилин, Максим Юрьевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Путилин, Михаил Тихонович (1914—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Путилин, Николай Георгиевич (род. 1954) — российский оперный певец (баритон), народный артист РФ.
 Путилин, Павел Иванович (род. 1958) — председатель Липецкого областного Совета депутатов.
 Путилин, Сергей Васильевич (в монашестве Феодосий; 1897—1980) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский.
 Путилин, Степан Романович (1907—1975) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Путилин — посёлок в Суражском районе Брянской области.

См. также 
 Сыщик Путилин